Révész Kálmán (1860–1931) református esperes-lelkész, püspök, felsőházi tag, egyháztörténész
 Révész Kálmán (1898–1961) egyesületi elnök, lapszerkesztő